Existen varios edificios conocidos como Casa de la Tierra:
Casa de la Tierra (Salamanca), en la ciudad española de Salamanca.
Casa de la Tierra (Segovia), en la ciudad española de Segovia.